Donald Tusk (1957), Pools politicus en voorzitter van de Europese Raad
 Kabinet-Tusk I, Pools kabinet (2007-2011) van Donald Tusk
 Kabinet-Tusk II, Pools kabinet (2011-2014)
 Tusk (album), album van Fleetwood Mac
 Tusk (nummer), nummer van het gelijknamige album
 Tusk (1980), een Franse film uit 1980
 Tusk (2014), een Amerikaanse film uit 2014